Гернанві́ль, Ґернанвіль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на захід від Парижа, 65 км на південь від Руана, 27 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Гернанвіль і Сент-Маргерит-де-л'Отель було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Лем.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гернанвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гернанвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер